Colombiers o Villandry, municipi a la regió d'Indre i Loira
 Colombièrs  o Colombiès , municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Colombiers (Cher), municipi francès al departament de Cher
 Colombiers (Charente Marítim), municipi francès al departament de Charente Marítim
 Colombièrs (Erau), municipi francès al departament de l'Erau (regió de Migdia-Pirineus)
 Colombiers (Orne), municipi francès al departament de l'Orne
 Colombiers (Viena), municipi francès al departament de la Viena
 Colombiers-du-Plessis, municipi francès al departament de Mayenne
 Colombiers-sur-Seulles, municipi francès al departament de Calvados